Lavardin puede referirse a: 

 Lavardin, comuna francesa situada en Loir y Cher.
 Lavardin, comuna francesa situada en Sarthe.